Adinolepis är ett släkte av skalbaggar. Adinolepis ingår i familjen Cupedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Adinolepis